Nachfolger steht für:
 Nachfolger (Mathematik), ein Element, das in einer Folge hinter dem Bezugselement steht
 Nachfolger, Beziehung zweier Knoten in einem gerichteten Graphen, siehe Nachbarschaft (Graphentheorie)
 Unternehmensnachfolge, als Nfl., Nflg. oder Nfg. in Firmennamen

Siehe auch:
 Nachfolge